Untermarkt 14 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 14 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 14 (Gau-Odernheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gau-Odernheim
 Waage (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z